ETH je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Etiopijo.
 Švicarska državna tehniška visoka šola Zürich (ETH Zürich)
 Ethereum, kriptovaluta

Kratice